Александр Скірда (6 березня 1942, Удан ― 23 грудня 2020, Париж) (ім'я при народженні — Домінік Бреван) ― французький історик, перекладач і спеціаліст, серед іншого, з російського революційного руху початку XX століття.

Біографія 

Народився 6 березня 1942 у містечку Удан у сім'ї батька-українця і матері росіянки. Помер 23 грудня 2020 року в Парижі.

Публікації

У співпраці 

  
 ; ;  
 ;

Переклади 

  
  
  
  
  
  
  

 Драматичні твори :

  (виконана в Парижі в палаці трупою  — ) 
  (у виконанні ", 1978.  ; ILM, 1985)

Переклади його творів 

  (переклад Пола Шаркі) 
  (переклад Пола Шаркі)

Відеографія 

 Nikola Tchorbadjieff témoigne sur Nestor Makhno, 36 хв., 1984. 
 V. Zemskov, ex-commandant de la ville de Kronstadt parle (під час березневого повстання 1921), 15 хв. 
 Marcel Body parle, у співпраці з , 52 хв., 1984. 
 André Bösiger, un Jurassien libertaire, у співпраці з , 52 хв., 1993.

Примітки

Додатково

Бібліографія 

 , Répertoire des périodiques anarchistes de langue française: un siècle de presse anarchiste d'expression française, 1880—1983, докторська дисертація, , 1987, Alexandre Skirda . 
 Marc Ferro, Alexandre Skirda — Nestor Makhno, le Cosaque de l'anarchie, Annales, Économies, sociétés, civilisations, 40e année, no 4, 1985, p. 855, Читайте онлайн

Примітки 

 Liste des ouvrages où Alexandre Skirda est impliqué  
 Présentation d'Alexandre Skirda au Socialisme des intellectuels de Jan Waclav Makhaïski 
  : notice bibliographique . 
 RA.forum: notice . 

Літератори, відомі під псевдонімами
Французькі історики
Французькі анархісти
Історики анархізму
Історики комунізму
Лібертаріанські автори
Французькі перекладачі
Французькі есеїсти